Серебреник — библейская монета.
 Серебреник — серебряная древнерусская монета.

Фамилия
 Серебреник, Роберт — раввин Люксембурга.

См. также